Laura Valle Velasco (Vitoria, 1978) es una investigadora española.

Trayectoria 
Licenciada en biología (2000) y bioquímica (2001) por la Universidad de Navarra, se fue a Madrid, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde realizó su tesis doctoral, bajo la dirección de Miguel Urioste, sobre la genética humana.

En 2006 se trasladó a la Universidad Estatal de Ohio, donde se especializó en la genética del cáncer, en particular del cáncer colorrectal. Desde 2009 trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, en Barcelona, donde desarrolla un proyecto sobre el cáncer de colon hereditario.

Fue galardonada con el premio Joven Investigador en Genética Humana y en 2012 fue premiada con una beca de investigación L'Oréal-UNESCO a Mujeres en Ciencia.

Referencias 

Vitorianas
Nacidos en Vitoria